Сауле — литовское и казахское женское имя, а также название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сауле — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Сауле — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сауле — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Сауле — село в Актогайском районе Карагандинской области.

Имя 
 Карибаева, Сауле Маратовна — нападающая сборной Казахстана по футболу.
 Ринкявичюте, Сауле  — литовская скрипачка.

Другое 
 Сауле — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи.
 Сауле (богиня) — богиня Солнца в балтийской мифологии.
 Сауле (еврорегион) — еврорегион на Балтике.